Perjury – film del 1921 diretto da Harry Millarde (Harry F. Millarde)
Perjury – cortometraggio del 2014 diretto da Noah Edward

TV
Perjury, episodio del 1961 della serie tv La parola alla difesa